Antiparallelität bezeichnet:

 in der Vektorrechnung eine Beziehung zwischen zwei Vektoren, siehe Antiparallelität (Vektorrechnung)
 in der Geometrie eine Lagebeziehung von vier Geraden, siehe Antiparallelität (Geometrie) 
 in der Graphentheorie eine Beziehung zwischen zwei gerichteten Kanten
 in der Biochemie eine Beziehung zwischen Einzelketten innerhalb eines Makromoleküls, siehe Antiparallelität (Biochemie)
 in der Elektrotechnik eine bestimmte Anordnung gleichartiger polarer Bauteile, siehe Antiparallelschaltung

Siehe auch:
 Parallelität